Il doppio del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nathan Healey e Jordan Kerr che hanno battuto in finale Ricardo Hocevar e Alexandre Simoni 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Jordan Kerr (Campioni)
 Tomas Behrend /  Miša Zverev (semifinali)

 Leonardo Azzaro /  Carlos Berlocq (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2007